Karpowicze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Suchowola.
 Karpowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki.
 Karpowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.